BR Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 83 630 световых лет (около 25 641 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от менее +16,2m до +12,6m.

Характеристики 
BR Близнецов — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3363 К.

Примечания